Департамент Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег включает 24 кантона в 3 округах.

Округ Апт 
Округ Апт состоит из 6 кантонов:

 Апт
 Бонньё
 Кадене
 Кавайон
 Горд
 Пертюи

Округ Авиньон 
Округ Авиньон состоит из 10 кантонов:

 Авиньон-Эст
 Авиньон-Нор
 Авиньон-Уэст
 Авиньон-Сюд
 Бедаррид
 Боллен
 Л'Иль-сюр-ла-Сорг
 Оранж-Эст
 Оранж-Уэст
 Вальреа

Округ Карпантра 
Округ Карпантра состоит из 8 кантонов:

 Бом-де-Вениз
 Карпантра-Нор
 Карпантра-Сюд
 Малосен
 Мормуарон
 Перн-ле-Фонтен
 Со
 Везон-ла-Ромен

См. также 
 Округа департамента Воклюз
 Коммуны департамента Воклюз

Списки кантонов Франции по департаментам